Puerto Arica puede referirse a:

Puerto Arica, corregimiento del departamento de Amazonas, en Colombia.
Puerto Arica, localidad del departamento de Loreto, en el Perú.
El Puerto de Arica, en la comuna y ciudad de Chile.